Julemærke har flere betydninger:

 Julemærke (frimærke) – et velgørenhedsmærke til at sætte på juleposten.
 Julemærke (folketro) – et symbol i folketroen.